В этой статье представлены результаты четвертьфинальных матчей Евролиги 2021/2022. Они пройдут с 19 апреля по 3 мая 2022 года. Состав пар определён по результатам регулярного сезона Евролиги 2021/2022 (без жеребьёвки). Команды, занявшие первое, второе, третье, четвертое места в регулярном сезоне, проведут первую, вторую и, при необходимости, пятую игру на своей площадке. Команды, занявшие в регулярном сезоне пятое, шестое, седьмое, восьмое места, проведут на своей площадке третью и, при необходимости, четвёртую игру. В каждой паре команда, первая одержавшая 3 победы, выходит в Финал четырёх.

Участники

Четвертьфиналы 
{| class=wikitable style="text-align:center"
!width=15|
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
| A ||align=right|Барселона ||3–2||align=left| Бавария
| 77 : 67
| 75 : 90
| 75 : 66
| 52 : 59
| 81 : 72
|-
| B ||align=right|Реал ||3–0||align=left| Маккаби (Тель-Авив)
| 84 : 74
| 95 : 66
| 87 : 76
|—
|—
|-
| C ||align=right|Олимпия  ||1–3||align=left| Анадолу Эфес
| 48 : 64
| 73 : 66
| 65 : 77
| 70 : 75
|—
|-
| D ||align=right|Олимпиакос ||3–2||align=left| Монако
| 71 : 54
| 72 : 96
| 87 : 83
| 77 : 78
| 94 : 88
|}
* при необходимости

Результаты матчей 
Время начала матчей дано по Центральноевропейскому летнему времени (UTC+2).

(1) Барселона vs. (8) Бавария

(4) Реал Мадрид vs. (5) Маккаби Тель-Авив

(3) Олимпия Милан vs. (6) Анадолу Эфес

(2) Олимпиакос vs. (7) Монако

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига 2021/2022